Марковка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Марковка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Марковка — бывшее село в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области, ликвидировано в 2001 году.

Россия 
 Марковка — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Марковка — село в Кулундинском районе Алтайского края, упразднено в 1953 г.
 Марковка — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1967 г.
 Марковка — деревня в Осинском районе Иркутской области.
 Марковка — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Марковка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Марковка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Марковка — деревня в Каменском районе Тульской области.

Украина 
 Марковка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Марковка — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Марковка — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Марковка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Марковка — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Марковка — посёлок в Марковском районе Луганской области.
 Марковка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Марковка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Марковка — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Марковка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Марковка — село в Белопольском районе Сумской области.
 Марковка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

Другое 
 Марковка — река в Тульской области, приток Прони.